Carlos Zéfiro — desenhista brasileiro
 Zéfiro — personagem do desenho animado Babar
Zéfiro (filme) — filme de José Álvaro Morais
Zéfiro — cortesão da corte de Luís XV de França
Zéfiro, o espírito — suposto amigo de Allan Kardec

Ver também

Desambiguações de prenomes